Pinzolesi – abitanti di Campo Carlo Magno
Pinzolesi – abitanti di Sant'Antonio di Mavignola